Дмитрий Ерофеев:
 Ерофеев, Дмитрий Александрович (1930—1992) — бригадир слесарей Щёкинского завода «Кислотоупор», Герой Социалистического Труда.
 Ерофеев, Дмитрий Владимирович (1973—1994) — российский офицер, лейтенант, Герой Российской Федерации.
 Ерофеев, Дмитрий Евгеньевич (род. 1970) — российский хоккеист, защитник. Мастер спорта России международного класса.